Erzgebirgische Dorfgeschichten ist

 der Titel einer zweibändigen Anthologie (1848 bzw. 1850) von Karl August Wildenhahn
 eine Werkgruppe aus dem Frühwerk von Karl May
 der Titel einer strategisch aus Früh- und Spätwerk angelegten Anthologie von Karl May (1903)